Jennison ist der Familienname folgender Personen:

 John W. Jennison (1911–1980), Englischer Science-Fiction-Autor (Pseudonym: Edgar Rees Kennedy)
 Melissa Jennison (* 1982), australische Bogenschützin
 Silas H. Jennison (1791–1849), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch
Jenison